Okolišće (Visoko, BiH), naseljeno mjesto u općini Visoko, BiH
 Okolište, naseljeno mjesto u općini Bugojno, BiH